Bell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bell Township (Kansas)
 Bell Township (North Dakota)
 Bell Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Bell Township (Jefferson County, Pennsylvania)
 Bell Township (Westmoreland County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Belle Township